Сушинский:

* Сушинский, Максим Юрьевич (род. 1974) — российский хоккеист.
 Сушинский, Менандр Семёнович (1818—1877) — российский государственный деятель, статс-секретарь Его Императорского Величества, тайный советник.
 Сушинский — польский дворянский герб.

См. также 
 Сушинских